Příjmení Hertel nosí více významných osobností:

 Eberhard Hertel (* 1938) – německý zpěvák lidové hudby
 Peter Ludwig Hertel (1817–1899) – německý skladatel
 Stefanie Hertelová (* 1979) – německá zpěvačka a televizní moderátoka